de volgende personen
 Brian Sacca (1978), Amerikaans acteur
 Roberto Saccà (1961), Duits-Italiaans operazanger

 de volgende plaatsen
 Sacca (Colorno), plaats in Colorno, Italië
 Sacca (Esine), plaats in Esine, Italië
 Sacca (Goito), wijk in Goito, Italië
 Sacca (Venetië), kunstmatige zandbank in de Lagune van Venetië